A 2014-es sakkvilágbajnokság a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett 12 játszmás párosmérkőzés, amelyre a címvédő norvég Magnus Carlsen és a kihívó indiai Visuvanátan Ánand között az oroszországi Szocsiban került sor 2014. november 8–25. között. A párosmérkőzés helyszíne a Fekete-tenger partján található Olimpiai Médiaközpont, amely a 2014. évi téli olimpiai játékok sajtóközpontja volt.

Magnus Carlsen megvédte világbajnoki címét, 11 játszma alatt 6,5–4,5 arányban győzte le kihívóját.

A világbajnokjelöltek versenye

Résztvevők 
A kihívó személyét a 2014-es világbajnokjelölti verseny döntötte el, amelyen 8 résztvevő kétfordulós körmérkőzésen mérte össze tudását. A versenyre 2014. március 13–31. között került sor Oroszországban, Hanti-Manszijszkban. A 8 résztvevő kiválasztása a FIDE szabályai szerint, az alábbi módon történt:

Eredmények 
{| class="wikitable"
|+ A 2014-es világbajnokjelölti verseny végeredménye
|-
!rowspan="2"|H.!!rowspan="2" width="250px"|Versenyző !!rowspan="2"|Élő-pont2014 
!colspan="2" rowspan="2" |1 (Ánand)
!colspan="2" rowspan="2" |2 (Karjakin)
!colspan="2" rowspan="2" |3 (Kramnyik)
!colspan="2" rowspan="2" |4 (Mamedjarov)
!colspan="2" rowspan="2" |5 (Andrejkin)
!colspan="2" rowspan="2" |6 (Aronján)
!colspan="2" rowspan="2" |7 (Szvidler)
!colspan="2" rowspan="2" |8 (Topalov)
!rowspan="2"|Pont !! colspan=3|Holtverseny
|-
! Eee !! Gy !! S-B számítás
|-
!colspan=3|
!width="13px"|V
!width="13px"|S
!width="13px"|V
!width="13px"|S
!width="13px"|V
!width="13px"|S
!width="13px"|V
!width="13px"|S
!width="13px"|V
!width="13px"|S
!width="13px"|V
!width="13px"|S
!width="13px"|V
!width="13px"|S
!width="13px"|V
!width="13px"|S
!colspan=4|
|-
|- align="center" style="background:white; color:black"
|bgcolor="#ccffcc"|1||align="left" bgcolor="#ccffcc"|Visuvanátan Ánand 
| bgcolor="#ccffcc"|2770
|style="background:lightgray" colspan="2"| 
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|1
|½||style="background:black; color:white"|½
|1||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|1||style="background:black; color:white"|½
|bgcolor="#ccffcc"|8½ || bgcolor="#ccffcc"|—|| bgcolor="#ccffcc"|3|| bgcolor="#ccffcc"| 57.25
|- align="center" style="background:white; color:black" 
|2||align="left"|Szergej Karjakin 
|2766
|½||style="background:black; color:white"|½
|style="background:lightgray" colspan="2"|
|1||style="background:black; color:white"|0
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|0||style="background:black; color:white"|1
|½||style="background:black; color:white"|1
|½||style="background:black; color:white"|½
|7½||—||3||51.75
|- align="center" style="background:white; color:black"
|3|| align="left" |Vlagyimir Kramnyik  
|2787
|½||style="background:black; color:white"|½
|1||style="background:black; color:white"|0
|style="background:lightgray" colspan="2"|
|1||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|0||style="background:black; color:white"|½
|1||style="background:black; color:white"|0
|7||2½||3||49.25
|- align="center" style="background:white; color:black"
|4||align="left"|Sahrijar Mamedjarov 
|2757
|0||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|0
|style="background:lightgray" colspan="2"|
|1||style="background:black; color:white"|½
|1||style="background:black; color:white"|0
|1||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|7||2||3||48.00
|- align="center" style="background:white; color:black"
|5||align="left"|Dmitrij Andrejkin 
|2709
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|0
|style="background:lightgray" colspan="2"|
|1||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|0
|1||style="background:black; color:white"|½
|7||1½||2||48.50
|- align="center" style="background:white; color:black"
|6|| align="left" |Levon Aronján 
|2830
|½||style="background:black; color:white"|0
|0||style="background:black; color:white"|1
|½||style="background:black; color:white"|½
|1||style="background:black; color:white"|0
|½||style="background:black; color:white"|0
|style="background:lightgray" colspan="2"|
|1||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|½
|6½||1½||3||45.00
|- align="center" style="background:white; color:black"
|7||align="left"|Peter Szvidler 
|2758
|½||style="background:black; color:white"|½
|0||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|1
|½||style="background:black; color:white"|0
|1||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|0
|style="background:lightgray" colspan="2"|
|1||style="background:black; color:white"|0
|6½||½||3||46.00
|- align="center" style="background:white; color:black"
|8||align="left"|Veszelin Topalov 
|2785
|½||style="background:black; color:white"|0
|½||style="background:black; color:white"|½
|1||style="background:black; color:white"|0
|½||style="background:black; color:white"|½
|½||style="background:black; color:white"|0
|½||style="background:black; color:white"|½
|1||style="background:black; color:white"|0
|style="background:lightgray" colspan="2"|
|6||—||2||42.25
|}

A világbajnoki döntő

Az egymás elleni eredmények 
A világbajnoki döntő előtt Carlsen és Ánand 2005 óta 40 játszmát játszott a klasszikus időmérési szabályok szerint, ezek mellett a rapid- vagy a villámsakk szabályai szerint 37 játszmát váltottak.

A mérkőzés szabályai 
A játszmákban 2 óra alatt 40 lépést kellett megtenni, majd az ezt követő 20 lépésre 60 perc állt rendelkezésre. Ha a játszma ezalatt nem fejeződött be, akkor 15–15 perc időt kaptak, és gondolkodási idejük a 61. lépés megtételétől lépésenként 30 másodperccel nőtt.

Minden második játszma után szabadnap következett. Ha a mérkőzés a 12. játszma után döntetlenre (6–6) állt volna, akkor négyjátszmás rapid párharcra került volna sor, 25–25 perc idővel, lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha ez sem vezetett volna eredményre, akkor két villámsakk időbeosztású játszmára, 5–5 perc gondolkodási idővel, lépésenként 3 másodperc többletidővel került volna sor.

Díjazás 
A díjalap 1 millió euró, amelynek 60%-át a győztes, 40%-át a vesztes kapta.

A játszmák eredményei

A játszmák

1. játszma Ánand–Carlsen ½–½ 
A világos színeket vezető Ánand kisebb előnnyel került ki a megnyitásból, azonban a könnyűtisztek cseréje után már sötét vette át a kezdeményezést. Carlsen fenyegetéseit egy zseniális vezérlépéssel (44. Vh1) sikerült hárítani és a játszmát örökös sakkal döntetlenre menteni.

Grünfeld-védelem ECO D85
1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. Hc3 d5 4. cxd5 Hxd5 5. Fd2 Fg7 6. e4 Hxc3 7. Fxc3 0-0 8. Vd2 Hc6 9. Hf3 Fg4 10. d5 Fxf3 11. Fxg7 Kxg7 12. gxf3 He5 13. 0-0-0 c6 14. Vc3 f6 15. Fh3 cxd5 16. exd5 Hf7 17. f4 Vd6 18. Vd4 Bad8 19. Fe6 Vb6 20. Vd2 Bd6 21. Bhe1 Hd8 22. f5 Hxe6 23. Bxe6 Vc7+ 24. Kb1 Bc8 25. Bde1 Bxe6 26. Bxe6 Bd8 27. Ve3 Bd7 28. d6 exd6 29. Vd4 Bf7 30. fxg6 hxg6 31. Bxd6 a6 32. a3 Va5 33. f4 Vh5 34. Vd2 Vc5 35. Bd5 Vc4 36. Bd7 Vc6 37. Bd6 Ve4+ 38. Ka2 Be7 39. Vc1 a5 40. Vf1 a4 41. Bd1 Vc2 42. Bd4 Be2 43. Bb4 b5 44. Vh1 Be7 45. Vd5 Be1 46. Vd7+ Kh6 47. Vh3+ Kg7 48.Vd7+ ½–½

2. játszma Carlsen–Ánand 1–0 

A párosmérkőzés 2. játszmájában a spanyol megnyitás berlini védelme került terítékre. Carlsen a 4. d3 lépést játszotta a szokásos 0-0 helyett, majd feladta a futópárját, hogy ellenfelének duplagyalogja legyen a c-vonalon. A megnyitásból egyenlő állásban kerültek ki. Ánand 16–19. lépéseivel megvalósított felállása nem bizonyult jónak, világos erős nyomás alá helyezte sötét királyállását. A nehéztiszt végjátékban Carlsen már határozottan előnyösebben állt, amikor az időzavarban lévő Ánand a 34. - h5 lépésével nagyot hibázott, és 35. Vb7 után azonnal feladásra kényszerült.

Spanyol megnyitás ECO C65
1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 Hf6 4. d3 Fc5 5. 0-0 d6 6. Be1 0-0 7. Fxc6 bxc6 8. h3 Be8 9. Hbd2 Hd7 10. Hc4 Fb6 11. a4 a5 12. Hxb6 cxb6 13. d4 Vc7 14. Ba3 Hf8 15. dxe5 dxe5 16. Hh4 Bd8 17. Vh5 f6 18. Hf5 Fe6 19. Bg3 Hg6 20. h4 Fxf5 21. exf5 Hf4 22. Fxf4 exf4 23. Bc3 c5 24. Be6 Bab8 25. Bc4 Vd7 26. Kh2 Bf8 27. Bce4 Bb7 28. Ve2 b5 29. b3 bxa4 30. bxa4 Bb4 31. Be7 Vd6 32. Vf3 Bxe4 33. Vxe4 f3+ 34. g3 h5 35. Vb7 1–0

3. játszma Ánand–Carlsen 1–0 

A párosmérkőzés 3. játszmája a 19. lépésig megegyezett a 2013-ban a Bilbao Masters versenyen játszott Aronján–Adams-játszmával. A 20. lépésben Ánand javítást talált, Carlsen egyre több gondolkodási időt használt el, a 28. lépés után már csak 5 perce maradt az időellenőrzésig. Időzavarában rosszul értékelte a 28.– Fa5 lépésének következményeit, amellyel célja – akár minőségáldozat árán – a veszélyes c7-szabadgyalog eltávolítása volt. A futó a c-vonalon végzetes kötésbe került, így gondolkodási idejének lejárta előtt 31 másodperccel a játszma feladására kényszerült.

Elhárított vezércsel Hastings-változat (Harrwitz-támadás) ECO D37 
1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hf3 d5 4. Hc3 Fe7 5. Ff4 0-0 6. e3 Hbd7 7. c5 c6 8. Fd3 b6 9. b4 a5 10. a3 Fa6 11. Fxa6 Bxa6 12. b5 cxb5 13. c6 Vc8 14. c7 b4 15. Hb5 a4 16. Bc1 He4 17. Hg5 Hdf6 18. Hxe4 Hxe4 19. f3 Ba5 20. fxe4 Bxb5 21. Vxa4 Ba5 22. Vc6 bxa3 23. exd5 Bxd5 24. Vxb6 Vd7 25. 0-0 Bc8 26. Bc6 g5 27. Fg3 Fb4 28. Ba1 Fa5 29. Va6 Fxc7 30. Vc4 e5 31. Fxe5 Bxe5 32. dxe5 Ve7 33. e6 Kf8 34. Bc1 1–0

4. játszma Carlsen–Ánand ½–½ 
A 4. játszmában Ánand a meglepetésnek számító szicíliai védelmet választotta. Carlsen igyekezett elkerülni a gyakran játszott változatokat, nehogy ismét egy házielemzés áldozatává váljon. A játszma végig egyensúlyban zajlott, egyik fél sem szerzett komolyabb előnyt. A vezérvégjáték a 47. lépésben örökös sakkal ért véget.

Szicíliai védelem ECO B40
1. e4 c5 2. Hf3 e6 3. g3 Hc6 4. Fg2 d5 5. exd5 exd5 6. 0-0 Hf6 7. d4 Fe7 8. Fe3 cxd4 9. Hxd4 Fg4 10. Vd3 Vd7 11. Hd2 0-0 12. H2f3 Bfe8 13. Bfe1 Fd6 14. c3 h6 15. Vf1 Fh5 16. h3 Fg6 17. Bad1 Bad8 18. Hxc6 bxc6 19. c4 Fe4 20. Fd4 Hh7 21. cxd5 Fxd5 22. Bxe8+ Bxe8 23. Vd3 Hf8 24. Hh4 Fe5 25. Fxd5 Vxd5 26. Fxe5 Vxe5 27. b3 He6 28. Hf3 Vf6 29. Kg2 Bd8 30. Ve2 Bd5 31. Bxd5 cxd5 32. He5 Vf5 33. Hd3 Hd4 34. g4 Vd7 35. Ve5 He6 36. Kg3 Vb5 37. Hf4 Hxf4 38. Kxf4 Vb4+ 39. Kf3 d4 40. Ve8+ Kh7 41. Vxf7 Vd2 42. Vf5+ Kh8 43. h4 Vxa2 44. Ve6 Vd2 45. Ve8+ Kh7 46. Ve4+ Kh8 47. Ve8+ Kh7 ½–½

5. játszma Ánand-Carlsen ½–½ 

Az 5. játszmában mindkét játékoson látszott, hogy felkészültek ebből a megnyitásból, kevés időt használtak fel a nyitó lépések megtételére. Ánand 13. d6 lépése újításnak számít. Carlsen vélhetően számított erre a lépésre, mert rövid, mindössze fél perc gondolkodás után húzta a legjobb választ, amivel tartani tudta az állás egyensúlyát. Minden más lépés világos nagyobb előnyét eredményezte volna. Ezt követően viszonylag gyorsan játszva sorozatos cserék után alakult ki az elméleti döntetlen végjáték.

Vezérindiai védelem ECO E15
1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hf3 b6 4. g3 Fb4+ 5. Fd2 Fe7 6. Hc3 Fb7 7. Fg2 c6 8. e4 d5 9. exd5 cxd5 10. He5 0-0 11. 0-0 Hc6 12. cxd5 Hxe5 13. d6 Hc6 14. dxe7 Vxe7 15. Fg5 h6 16. d5 Ha5 17. Fxf6 Vxf6 18. dxe6 Vxe6 19. Be1 Vf6 20. Hd5 Fxd5 21. Fxd5 Bad8 22. Vf3 Vxb2 23. Bad1 Vf6 24. Vxf6 gxf6 25. Be7 Kg7 26. Bxa7 Hc6 27. Bb7 Hb4 28. Fb3 Bxd1+ 29. Fxd1 Hxa2 30. Bxb6 Hc3 31. Ff3 f5 32. Kg2 Bd8 33. Bc6 He4 34. Fxe4 fxe4 35. Bc4 f5 36. g4 Bd2 37. gxf5 e3 38. Be4 Bxf2+ 39. Kg3 Bxf5 ½–½

6. játszma Carlsen–Ánand 1–0 

A 6. játszmában a szicíliai védelem Kan-változata ellen Carlsen a Maróczy-támadással válaszolt. Futópárjával és aktív bástyáival előnyösebb állást ért el. Ánand két bástyája és huszárja teljes passzivitásba kényszerült. A 26. lépésben Ánand kihagyta a kínálkozó taktikai lehetőséget, amivel ki tudott volna szabadulni szorult helyzetéből: 26. - Hxe5 27. Bxg8 Hxc4+ (közbeiktatott lépés) 28. Kd3 Hb2+ 29. Ke2 Bxg8 után gyalogelőnyre tehetett volna szert, jó eséllyel akár a győzelemre is. Ezt követően azonban Carlsen már magabiztosan fokozta a győzelemig álláselőnyét.

Szicíliai védelem ECO B41
1. e4 c5 2. Hf3 e6 3. d4 cxd4 4. Hxd4 a6 5. c4 Hf6 6. Hc3 Fb4 7. Vd3 Hc6 8. Hxc6 dxc6 9. Vxd8 Kxd8 10. e5 Hd7 11. Ff4 Fxc3+ 12. bxc3 Kc7 13. h4 b6 14. h5 h6 15. 0-0-0 Fb7 16. Bd3 c5 17. Bg3 Bag8 18. Fd3 Hf8 19. Fe3 g6 20. hxg6 Hxg6 21. Bh5 Fc6 22. Fc2 Kb7 23. Bg4 a5 24. Fd1 Bd8 25. Fc2 Bdg8 26. Kd2 a4 27. Ke2 a3 28. f3 Bd8 29. Ke1 Bd7 30. Fc1 Ba8 31. Ke2 Fa4 32. Fe4+ Fc6 33. Fxg6 fxg6 34. Bxg6 Fa4 35. Bxe6 Bd1 36. Fxa3 Ba1 37. Ke3 Fc2 38. Be7+ 1–0

7. játszma Carlsen–Ánand ½–½ 

A párosmérkőzés félidejében, a 6. játszmát követően váltották a színeket, így Carlsen egymás után másodszor játszott világossal. A megnyitásból kisebb előnnyel került ki, amelyet fokozatos nyomással növelt. A 31. lépés után az e5-gyalog lenyerését követően a két királyszárnyi összekötött szabadgyalog vélhetően újabb győzelmét jelentette volna. Ánand azonban ekkor kockázatos, de valószínűleg a számára egyetlen esélyt adó folytatást választotta: futóját beáldozta a két gyalogért, ezzel jó esélyt teremtve a döntetlenre. Számítása bevált: maratoni játszma végén, a 121. lépéssel Carlsen kénytelen volt elismerni, hogy a végjáték nem nyerhető.

A 122 lépéses, több mint 6 órás játszma a második leghosszabb volt a világbajnokságok történetében. Mindössze két lépéssel maradt el a rekordok közé feljegyzett 1978-as Korcsnoj–Karpov-mérkőzés 5. játszmájától.

Spanyol megnyitás berlini védelem, nyílt változat ECO C67
1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 Hf6 4. 0-0 Hxe4 5. d4 Hd6 6. Fxc6 dxc6 7. dxe5 Hf5 8. Vxd8 Kxd8 9. h3 Ke8 10. Hc3 h5 11. Ff4 Fe7 12. Bad1 Fe6 13. Hg5 Bh6 14. g3 Fxg5 15. Fxg5 Bg6 16. h4 f6 17. exf6 gxf6 18. Ff4 Hxh4 19. f3 Bd8 20. Kf2 Bxd1 21. Hxd1 Hf5 22. Bh1 Fxa2 23. Bxh5 Fe6 24. g4 Hd6 25. Bh7 Hf7 26. He3 Kd8 27. Hf5 c5 28. Hg3 He5 29. Bh8+ Bg8 30. Fxe5 fxe5 31. Bh5 (diagram) Fxg4 32. fxg4 Bxg4 33. Bxe5 b6 34. He4 Bh4 35. Ke2 Bh6 36. b3 Kd7 37. Kd2 Kc6 38. Hc3 a6 39. Be4 Bh2+ 40. Kc1 Bh1+ 41. Kb2 Bh6 42. Hd1 Bg6 43. He3 Bh6 44. Be7 Bh2 45. Be6+ Kb7 46. Kc3 Bh4 47. Kb2 Bh2 48. Hd5 Bd2 49. Hf6 Bf2 50. Kc3 Bf4 51. He4 Bh4 52. Hf2 Bh2 53. Bf6 Bh7 54. Hd3 Bh3 55. Kd2 Bh2+ 56. Bf2 Bh4 57. c4 Bh3 58. Kc2 Bh7 59. Hb2 Bh5 60. Be2 Bg5 61. Hd1 b5 62. Hc3 c6 63. He4 Bh5 64. Hf6 Bg5 65. Be7+ Kb6 66. Hd7+ Ka5 67. Be4 Bg2+ 68. Kc1 Bg1+ 69. Kd2 Bg2+ 70. Ke1 bxc4 71. Bxc4 Bg3 72. Hxc5 Kb5 73. Bc2 a5 74. Kf2 Bh3 75. Bc1 Kb4 76. Ke2 Bc3 77. Hd3+ Kxb3 78. Ba1 Kc4 79. Hf2 Kb5 80. Bb1+ Kc4 81. He4 Ba3 82. Hd2+ Kd5 83. Bh1 a4 84. Bh5+ Kd4 85. Bh4+ Kc5 86. Kd1 Kb5 87. Kc2 Bg3 88. He4 Bg2+ 89. Kd3 a3 90. Hc3+ Kb6 91. Ba4 a2 92. Hxa2 Bg3+ 93. Kc2 Bg2+ 94. Kb3 Bg3+ 95. Hc3 Bh3 96. Bb4+ Kc7 97. Bg4 Bh7 98. Kc4 Bf7 99. Bg5 Kb6 100. Ha4+ Kc7 101. Kc5 Kd7 102. Kb6 Bf1 103. Hc5+ Ke7 104. Kxc6 Bd1 105. Bg6 Kf7 106. Bh6 Bg1 107. Kd5 Bg5 + 108. Kd4 Bg6 109. Bh1 Bg2 110. He4 Ba2 111. Bf1+ Ke7 112. Hc3 Bh2 113. Hd5+ Kd6 114. Bf6+ Kd7 115. Hf4 Bh1 116. Bg6 Bd1+ 117. Hd3 Ke7 118. Ba6 Kd7 119. Ke4 Ke7 120. Bc6 Kd7 121. Bc1 Bxc1 122. Hxc1 ½–½

8. játszma Ánand-Carlsen ½–½
Ánand a 3. játszmában győzelmet eredményező változat ismétlésére készült, amit Carlsen természetesen elhárított. A 6. - c5 lépésével megelőzte, hogy világos gyalogja foglalja el azt a pozíciót, és egy olyan változatba terelte a játékot, amely már több ezer játszmában előfordult. A Carlsen által a játszmában alkalmazott 9. - Be8-cal és 10. - Fe7-tel jellemezhető felállás újításnak tekinthető. Sötét kényelmes játékot kapott, kiölve világos minden kezdeményezési lehetőségét. Láthatóan ez volt a célja az előző napi hosszú játszma után, és végeredményben egy mindkettőjük számára pihentető döntetlen született a most következő szabadnap előtt.

Elhárított vezércsel Hastings-változat ECO D37 
1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hf3 d5 4. Hc3 Fe7 5. Ff4 0-0 6. e3 c5 7. dxc5 Fxc5 8. a3 Hc6 9. Vc2 Be8 10. Fg5 Fe7 11. Bd1 Va5 12. Fd3 h6 13. Fh4 dxc4 14. Fxc4 a6 15. 0-0 b5 16. Fa2 Fb7 17. Fb1 Bad8 18. Fxf6 Fxf6 19. He4 Fe7 20. Hc5 Fxc5 21. Vxc5 b4 22. Bc1 bxa3 23. bxa3 Vxc5 24. Bxc5 He7 25. Bfc1 Bc8 26. Fd3 Bed8 27. Bxc8 Bxc8 28. Bxc8+ Hxc8 29. Hd2 Hb6 30. Hb3 Hd7 31. Ha5 Fc8 32. Kf1 Kf8 33. Ke1 Ke7 34. Kd2 Kd6 35. Kc3 He5 36. Fe2 Kc5 37. f4 Hc6 38. Hxc6 Kxc6 39. Kd4 f6 40. e4 Kd6 41. e5+ ½–½

9. játszma Carlsen–Ánand ½–½ 
A 9. játszmában a 7. játszma megnyitását ismételték meg, amelytől a 11. lépésben Carlsen tért el. Meglepetésre Carlsen világossal nem törekedett minimális álláselőnye növelésére, és a játszma alig 1 óra játék után a 20. lépésben lépésismétléses döntetlennel ért véget. A játszma a sakkvilágbajnoki döntők történetében a legrövidebbek közé tartozik. Ennél rövidebb, 10 lépésben véget ért játszmák csak a Botvinnik–Petroszján-párosmérkőzésen fordultak elő 1963-ban.

Spanyol megnyitás berlini védelem, nyílt változat ECO C67
1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 Hf6 4. 0-0 Hxe4 5. d4 Hd6 6. Fxc6 dxc6 7. dxe5 Hf5 8. Vxd8 Kxd8 9. h3 Ke8 10. Hc3 h5 11. He2 b6 12. Bd1 Fa6 13. Hf4 Fb7 14. e6 Fd6 15. exf7+ Kxf7 16. Hg5+ Kf6 17. He4+ Kf7 18. Hg5+ Kf6 19. He4+ Kf7 20. Hg5+ ½–½

10. játszma Ánand–Carlsen ½–½ 
Ismét a Grünfeld-védelem került terítėkre, amelyben Ánand tért el az 1. jåtszmában alkalmazott våltozattól. A megnyitásból csak minimális előnyt sikerült kihoznia, ugyanakkor jelentős időzavarba került. Az időhiány miatt cserékkel, majd egy kiskombinációval döntetlen bástyavégjátékra egyszerűsített. Két játszmával a párosmérkőzés vége előtt Carlsen egy pont előnnyel vezetett.

Grünfeld-védelem orosz változat ECO D97

1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. Hc3 d5 4.Hf3 Fg7 5. Vb3 dxc4 6. Vxc4 0-0 7. e4 He6 8. Fe2 c5 9. d5 e6 10. 0-0 exd5 11. exd5 Be8 12. Fg5 h6 13. Fe3 Ff5 14. Bad1 He4 15. Hxe4 Fxe4 16. Vc1 Vf6 17. Fxh6 Vxb2 18. Vxb2 Fxb2 19. Hg5 Fd4 20. Hxe4 Bxe4 21. Ff3 Be7 22. d6 Bd7 23. Ff4 Hb4 24. Bd2 Be8 25. Bc1 Be6 26. h4 Fe5 27. Fxe5 Bxe5 28. Fxb7 Bxb7 29. d7 Hc6 30. d8V+ Hxd8 31. Bxd8+ Kg7 32. Bd2 ½–½

11. játszma Carlsen–Ánand 1–0 

A 11. játszmában a 7.és a 9.  játszma megnyitását ismételték meg, amelytől a 9. lépésben Ánand tért el. Ánand a nagyjából egyenlő állásban a 27. lépésben kockázatos vállalkozásba kezdett, amelyet a világbajnok pontos játékkal leszerelt, és biztos kézzel érvényesítette minőségelőnyét. Ezzel Carlsen megvédte világbajnoki címét.

Spanyol megnyitás berlini védelem, nyílt változat ECO C67
1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 Hf6 4. 0-0 Hxe4 5. d4 Hd6 6. Fxc6 dxc6 7. dxe5 Hf5 8. Vxd8 Kxd8 9. h3 Fd7 10. Hc3 h6 11. b3 Kc8 12. Fb2 c5 13. Bad1 b6 14. Bfe1 Fe6 15. Hd5 g5 16. c4 Kb7 17. Kh2 a5 18. a4 He7 19. g4 Hg6 20. Kg3 Fe7 21. Hd2 Bhd8 22. He4 Ff8 23. Hef6 b5 24. Fc3 bxa4 25. bxa4 Kc6 26. Kf3 Bdb8 27. Ke4 Bb4 28. Fxb4 cxb4 29. Hh5 Kb7 30. f4 gxf4 31. Hhxf4 Hxf4 32. Hxf4 Fxc4 33. Bd7 Ba6 34. Hd5 Bc6 35. Bxf7 Fc5 36. Bxc7+ Bxc7 37.Hxc7 Kc6 38. Hb5 Fxb5 39. axb5+ Kxb5 40. e6 b3 41. Kd3 Fe7 42. h4 a4 43. g5 hxg5 44. hxg5 a3 45. Kc3 1–0

Jegyzetek

Források 
 Hivatalos honlap
 A világbajnokjelöltek versenyének hivatalos honlapja 
 ChessBase

További információk 
Verőci Zsuzsa sakkblogja
Chessgames.com
mark-weeks.com

Sakkvilágbajnokságok
világbajnokság
Jó cikkek